Kap Hooker steht für:

 Kap Hooker (Viktorialand)
 Kap Hooker (Südliche Shetlandinseln)